Kootenay (rivier), een rivier in de Verenigde Staten en Canada
Nationaal park Kootenay, een nationaal park in Canada

Zie ook
Kootenai
Kootenai County